Кубок Йохана Кройфа 2016 года () — 27-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2015/16 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2015/16 «Фейеноорд». Встреча состоялась 31 июля 2016 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2016
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Фейеноорд»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Июль 2016 года
События 31 июля
Спортивные соревнования в Амстердаме
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016